«Jesús Corona » - conjunto del nombre propio Jesús y el apellido Corona - puede referirse a:

Personajes 
 José de Jesús Corona Rodríguez (1981-), jugador mexicano de fútbol profesional - temporada 2014/15: Cruz Azul, México.
 Jesús Manuel Corona Ruiz (1993-), jugador mexicano de fútbol profesional - temporada 2014/15: FC Twente, Países Bajos.